Че́заре Кремони́ни (; 22 декабря 1550, Ченто — 19 июля 1631, Падуя) — итальянский философ и поэт. Убеждённый аристотелист, лидер итальянских перипатетиков и оппонент Галилея.

Биография 
Родился в 1550 году в Ченто (герцогство Модена). Получил образование в Феррарском университете, где подружился с Торквато Тассо и уже в 21 год получил звание профессора философии. После этого преподавал философию на протяжении 57 лет — до 1590 года в Ферраре, а затем в Падуе, где одновременно занимал также кафедру медицины. Не выдвигая оригинальных доктрин, Кремонини позиционировал себя как популяризатор великих философских систем прошлого и в первую очередь идей Аристотеля, которого даже не брался толковать сам, вместо этого используя расширенные комментарии Александра Афродисийского. При этом он рассматривал аристотелевскую философию не как единственно возможную, а как одну из многих, даже несмотря на свою личную приверженность ей.

Кремонини снискал себе у современников высокую репутацию как философ-перипатетик; так, Габриэль Ноде называет его величайшим латинским перипатетиком, «князем философов своей эпохи», гением, «божественным в своей приверженности истине». В то же время другие авторы описывают его как крайнего консерватора, отвергавшего любые идеи, возникшие после эпохи Аристотеля — не только Коперниковскую революцию, но даже и систему Птолемея. Эрнест Ренан, характеризующий весь падуанский аристотелизм как «незначительный» с точки зрения философии, о Кремонини отзывается как о поверхностном эклектисте, «последнем схоласте» и, возможно, человеке, ответственном за крах итальянской перипатетической школы. Кремонини с его упорной приверженностью рационализму и аристотелевской системе мироздания, выведен его современником Паоло Гуальдо как один из учёных, принципиально отказывавшихся смотреть в телескоп Галилея. В дальнейшем он часто рассматривался в связи с этим как ретроград и человек, добровольно отвергающий эмпирическое знание, если оно противоречит традициям прошлого.

Несмотря на обязательные ссылки на отцов Церкви, распространённые в науке его времени, философские взгляды Кремонини были не вполне ортодоксальными, что позволило и позднейшим авторам рассматривать его как либертинца и атеиста; в частности, среди исследователей распространено мнение, что он не верил в бессмертие индивидуальной души — что с его точки зрения для существования души обязательна жизнь. С этой точки зрения Лейбниц называл его учеником Аверроэса. Именно этот аспект философии Кремонини стал причиной возбуждения против него в 1604 году дела в падуанском суде инквизиции, однако этот процесс не имел для него существенных последствий, как и ещё два — в 1608 и 1611 годах.

Помимо своей репутации как философа, Кремонини был известным в своё время поэтом и теоретиком поэтики. В связи с этим «Большой универсальный словарь» Ларусса замечает, что его труды, возможно, были бы доходчивее для читателей, если бы он писал их как литератор, а не как учёный.

Примечания

Литература 
 
 

Философы Италии
Философы XVI века
Философы XVII века
Натурфилософы
Схоласты
Поэты Италии
Поэты XVI века
Поэты XVII века
Выпускники Феррарского университета
Преподаватели Феррарского университета
Преподаватели Падуанского университета